

Проспект-Парк — місто, штат Нью-Джерсі
 Проспект-Парк — місто, штат Пенсільванія
 Проспект-Парк — переписна місцевість в окрузі Камерон, штат Пенсильванія